Альфред Гельмут Науйокс (, псевдонимы Ганс Мюллер, Альфред Бонсен, Рудольф Мёберт; 20 сентября 1911, Киль — 4 апреля 1966, Гамбург) — оберштурмбаннфюрер СС, офицер разведки Третьего рейха.

Биография

Довоенные годы 
Биографические данные о Науйоксе немногочисленны. Уроженец Киля, учился в Кильском университете на инженера, учёбу не окончил. Работал механиком и сварщиком, в 1931 году познакомился с Рейнхардом Гейдрихом и вступил в СС, с 1934 года работал водителем для Восточного регионального командования СД.

23 января 1935 года Науйокс возглавил атаку на антигерманскую радиостанцию в деревне Загорджи под Прагой. В ходе нападения был убит активист штрассерианского «Чёрного фронта» Рудольф Формис, в чём Науйокс сознался только в 1944 году на допросе у американцев. Осенью 1937 года Науйокс был произведён в гауптштурмфюреры СС, а в 1938 году — в штурмбаннфюреры.

Вторая мировая война 
10 августа 1939 года Рейнхард Гейдрих поставил Альфреда Науйокса, руководителя группы VI-F (технические вопросы), во главе секретной операции по инсценировке нападения на Глайвицкую радиостанцию. Операция была проведена вечером 31 августа, непосредственно перед вторжением вермахта в Польшу. Захватив радиостанцию, нападавшие обратились к слушателям на польском языке, призвав поляков к восстанию. Для большего правдоподобия гестапо доставило сюда же нескольких узников концлагеря Дахау, которых переодели в польскую форму, расстреляли и оставили в лесу, где их потом обнаружила местная полиция. Инсценировка нападения имела целью возложить вину за начало войны на польскую сторону. 

8 ноября 1939 года Науйокс, командовавший подразделением СС, вместе с Вальтером Шелленбергом захватил в голландском Венло в плен двух сотрудников британской разведки SIS: Сигизмунда Пейн-Беста (капитан) и Ричарда Генри Стивенса. Продолжил свою деятельностью в Нидерландах и Бельгии во время Французской кампании, командуя диверсионным отрядом СС. Уже потом он разработал операцию «Бернхард» по производству и заброске фальшивых фунтов стерлингов в Великобританию для дестабилизации её денежной системы. В 1941 году он покинул СД после серьёзного нарушения дисциплины и неподчинения приказу Гейдриха и был отправлен в Ваффен-СС на советско-германский фронт, где был ранен. В 1943 году он был восстановлен на службе в СД и произведен в оберштурмбаннфюреры,  вернулся на Западный фронт и стал работать в военной администрации Бельгии, позднее работал в Дании.

Будучи руководителем на оккупационных землях Бельгии, Науйокс печально прославился охотой за деятелями Движения Сопротивления, убив нескольких из них. С декабря 1943 года по осень 1944 года он служил в оккупированной Дании, где устраивал теракты и нападения на гражданское население. Руководил так называемой карательной «группой Петера», участвовал в убийстве лютеранского священника Кая Мунка. Позднее Науйокса сместили с должности, а на его место был назначен гауптштурмфюрер СС Отто Александр Фридрих Швердт. 19 октября 1944 года Науйокс попал в плен к американцам. Его сразу посадили под арест как возможного военного преступника.

После войны 
Альфред Науйокс выступал в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, на котором подтвердил, что события в Глайвице происходили под непосредственным руководством Гейдриха и Мюллера. 

В 1946 году бежал из лагеря для военнопленных, но был вновь арестован и экстрадирован в Данию в 1947 году, где был осуждён и вышел на свободу в 1950 году. 

Предположительно, являлся одним из руководителей организации бывших членов СС ODESSA, которая занималась переправкой нацистов в страны Латинской Америки. Для прикрытия он занимался бизнесом в Гамбурге, где поселился в 1952 году. Опубликовал мемуары «Человек, который начал войну». Умер 4 апреля 1966 года (в литературе ошибочно называются 1960 или 1968 годы).

Примечания

Литература 

 Русскоязычная 
 «Фашизм и антифашизм. Энциклопедия» М.: «Терра», 2008; Залесский К. А. «Охранные отряды нацизма. Полная энциклопедия СС». М.: «Вече», 2009.

 Англоязычная
 
 Benz, Wolfgang (2007). A Concise History of the Third Reich. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 978-0-520-25383-4
 Mallmann Showell, Jak P. (2009). Enigma U-Boats, revised edition, page 166.
 Shirer, William L. 1990 [1959]. The Rise and Fall of the Third Reich. New York: MJF Books. ISBN 978-0-8317-7404-2
 

 Немецкоязычная 
 Florian Altenhöner: Der Mann, der den 2. Weltkrieg begann. Alfred Naujocks: Fälscher, Mörder, Terrorist. Prospero Verlag, Münster / Berlin 2010, ISBN 978-3-941688-10-0.
 Shraga Elam: Hitlers Fälscher. Wie jüdische, amerikanische und Schweizer Agenten der SS beim Falschgeldwaschen halfen. Wien 2000.
 Franz Menges: Naujocks, Alfred. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 18, Duncker & Humblot, Berlin 1997, ISBN 3-428-00199-0, S. 762 f. (Digitalisat).
 Günter Peis: The Man Who Started The War. London 1960.
 Jürgen Runzheimer: Die Grenzzwischenfälle am Abend vor dem deutschen Angriff auf Polen. In: Wolfgang Benz, Hermann Graml, (Hrsg.): Sommer 1939. Die Großmächte und der europäische Krieg. Stuttgart 1979, S. 107—147.
 Alfred Spieß, Heiner Lichtenstein: Unternehmen Tannenberg. Der Anlaß zum Zweiten Weltkrieg., Frankfurt a. M. 1989.

Члены НСДАП
Нацистские преступники
Разведчики Германии
Свидетели на Нюрнбергских процессах
Военнопленные Германии
Офицеры СС